Enrique Jaso Mendoza (Oaxaca, 4 de diciembre de 1928 – México, D. F., 8 de febrero de 2011) fue un cantante de opera y de concierto y pedagogo mexicano.

Hijo de la eximia cantante y diva mexicana Mercedes Mendoza y del pianista, organista y compositor Enrique Jaso López, nació en la ciudad de Oaxaca, México el 4 de diciembre de 1928. Desde su infancia demostró talento para la música, influenciado principalmente por las giras realizadas a lado de su madre, con quien tuvo la oportunidad de viajar al extranjero, siendo escuchado entonces por el Dr. Heinz Kratochwil Gruber, director de los “Niños Cantores de Viena” y logrando ser el único extranjero que ha pertenecido a esta agrupación como solista, de 1936 a 1939, año en que regresa a México a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Durante su estancia en Viena recibió muy buenas críticas de grandes cantantes como las sopranos Luisa Tetrazzini y Maria Ivogün. Esta última opinó: “El niño Enrique Jaso posee una de las voces de coloratura más importantes de la actualidad”.

Biografía

Estudios 
Poco tiempo después de volver a México ingresó a la Escuela Nacional de Música de la UNAM, donde prosiguió sus estudios musicales con grandes personalidades como Maria Bonilla, Estanislao Mejia, Pedro Michaca, Juan D. Tercero, Aurelio Fuentes, por solo mencionar algunos, y de canto con los maestros David Silva y Ángel R. Esquivel. De este último, ganó por oposición en 1949 la ayudantía en la cátedra de canto, la cual ejerció durante dos años. Durante sus estudios, fue becado por el rector de la UNAM Luis Garrido para estudiar teatro con los maestros Seki Sano y Fernando Wagner. y posteriormente por el entonces presidente de la república Miguel Alemán para realizar sus estudios en la Academia de Música de Viena, en Austria. En su estadía en Europa, tuvo la oportunidad de recibir clases de interpretación operística con el barítono Riccardo Stracciari, de repertorio alemán con Heinrich Schlusnus y de repertorio francés con Pierre Bernac, entre otros. Poco después de su regreso a México, ingresa al coro de Madrigalistas, dirigido entonces por el maestro Luis Sandi. Fue miembro fundador de la Sociedad Coral Universitaria de la UNAM, dirigida por el maestro Juan D. Tercero.

Trayectoria 
En su quehacer como solista se destaca por abarcar casi todo tipo de repertorio, desde polifonía y música barroca de Bach y Telemann hasta música contemporánea de A. Schöenberg, A. Ginastera, Manuel Enríquez, Héctor Quintanar, Eduardo Mata, Julián Carrillo, Federico Ibarra, entre otros, recibiendo muy buenas críticas de dichas interpretaciones. En su actividad como solista de la Sociedad Coral Universitaria destacan las partes solistas del “Magnificat” y la “misa en si menor” de J. S. Bach, así como los estrenos en México de importantes obras como la “Pasión según San Mateo” de J. S. Bach, la misa en sol menor de Vaughan Williams, “Catulli Carmina” y “El triunfo de Afrodita” de C. Orff, “La doncella del lago” de N. Rimski-Kórsakov. Asimismo, destacan sus actuaciones como solista de la 9ª Sinfonía de L. V. Beethoven y Requiem de G. Verdi, bajo la dirección del Maestro Ernesto Roemer y de “La creación” de J. Haydn bajo la batuta del famoso director Sergiu Celibidache. Fue miembro de la Academia de ópera en donde interpretó los roles principales de obras como “La leyenda de Rudel” de Ricardo Castro, “Cuauhtemotzin” de Aniceto Ortega, “Keofar” de Felipe Villanueva, fragmentos de la ópera “Matilde” de Julián Carrillo, dirigiendo el mismo compositor, “Andrea Chenier” de U. Giordano, L´amico Fritz de P. Mascagni, “Aida” de G. Verdi, “Gianni Scchichi”, “Turandot” e “Il tabarro” de G. Puccini, entre otras.

En su quehacer como maestro, Enrique Jaso se ha destacado muy notablemente, al ser considerado por algunos como la máxima autoridad del canto lírico en México por la gran cantidad de alumnos que han pasado por sus aulas y que ahora son primeras figuras tanto en escenarios nacionales como internacionales. Ha sido invitado como ponente en conferencias relacionadas con el canto y la ópera en foros mexicanos y extranjeros y en 2007 fue invitado por el Centro Nacional de Rehabilitación, en el área de foniatría, para dar una ponencia sobre el funcionamiento del aparato vocal.

En 1958 obtuvo por oposición la cátedra de canto en la Escuela Nacional de Música y de igual modo en 1973 en el Conservatorio Nacional de Música. En dichas instituciones ha fundado talleres de ópera que han tenido gran actividad desde los años 60´s abarcado gran variedad de repertorio como lied, oratorio, ópera, zarzuela, opereta, música mexicana, etc, y esto ha permitido que año con año cada nueva generación de jóvenes cantantes obtenga los conocimientos y experiencia necesarios para su formación como futuros artistas.

Su trayectoria docente ha sido homenajeada y reconocida por diversas instituciones tanto públicas como privadas. En 1994 recibió el reconocimiento de la unión mexicana de cronistas de teatro y música. Por parte de la UNAM ha recibido las medallas de reconocimiento al “Mérito Universitario” por 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio en la Escuela Nacional de Música. En 2005 recibe en el Palacio de Bellas Artes el “Premio a la Excelencia Académica” que otorga el CONACULTA, en reconocimiento a su destacada trayectoria en el arte de la lírica mexicana en la formación de cantantes. En febrero de este año recibió en la Ciudad de Xalapa, Veracruz, por mérito y trayectoria, la “Medalla Mozart”, presea que otorga la embajada de Austria.
 
Entre sus alumnos más notables se encuentran Guillermo Sarabia, Marco Antonio Saldaña, Francisco Araiza, Alfonso Navarrete, Estrella Ramírez, Ignacio Clapés, Aarón Medrano, Graciela de los Ángeles, Ricardo Santín, Violeta Dávalos, Emilio Carsi, Eva Santana, Ana Caridad Acosta, Bertha Granados, Luis Ledesma, Silvia Rizo, Mónica Guillén, Gualberto Esquivel, Enrique Ambrosio, Noé Colín, Héctor Sandoval, Ricardo Bernal, Gabriela Herrera, Guadalupe Millán, Irasema Terrazas, Rolando Villazón, Alfredo Daza, Armando Gama, Teresa González, Juan Orozco, entre otros.

El 8 de febrero de 2011 murió en la Ciudad de México.

Enlaces externos 
 Entrevista al maestro Enrique Jaso
 Entrevista al maestro Enrique Jaso

Cantantes masculinos de México
Cantantes de Oaxaca
Cantantes líricos de México